2010 M&M Meat Shops Canadian Junior Curling Championships – Mistrzostwa Kanady Juniorów w Curlingu 2010 rozegrano są w dniach 16–24 stycznia 2010 w Sorel-Tracy w Colisée Cardin (tory A-E) oraz na lodowisku Club de curling Aurèle-Racine (tory F-H).

Tytułów mistrzowskich broniły reprezentacje Manitoby (ubiegłoroczne zwyciężczynie wkroczyły w wiek seniorski) oraz Wyspy Księcia Edwarda (ta sama drużyna, srebrni medaliści MŚJ 2009). Zwycięzcy wyjadą na Mistrzostwa Świata Juniorów 2010 do szwajcarskiego Flims.

Złote medale w konkurencji kobiet zdobyły reprezentantki Ontario pokonując w finale Kolumbię Brytyjską 9:5. W rywalizacji mężczyzn również wygrała drużyna z Ontario, która pokonała w finale 8:7 Manitobę.

Kobiety

Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinał

Tie-breaker 
23 stycznia 2010; 9:30

23 stycznia 2010; 14:30

Round Robin

Sesja 1. 
16 stycznia 2010; 12:30

Sesja 2. 
16 stycznia 2010; 17:00

Sesja 3. 
16 stycznia 2010; 21:30

Sesja 4. 
17 stycznia 2010; 10:00

Sesja 5. 
17 stycznia 2010; 14:30

Sesja 6. 
17 stycznia 2010; 19:00

Sesja 7. 
18 stycznia 2010; 10:00

Sesja 8. 
18 stycznia 2010; 14:30

Sesja 9. 
18 stycznia 2010; 19:00

Sesja 10. 
19 stycznia 2010; 10:00

Sesja 11. 
19 stycznia 2010; 14:30

Sesja 12. 
19 stycznia 2010; 19:00

Sesja 13. 
20 stycznia 2010; 10:00

Sesja 14. 
20 stycznia 2010; 14:30

Sesja 15. 
20 stycznia 2010; 19:00

Sesja 16. 
21 stycznia 2010; 10:00

Sesja 17. 
21 stycznia 2010; 14:30

Sesja 18. 
21 stycznia 2010; 19:00

Sesja 19. 
22 stycznia 2010; 8:00

Sesja 20. 
22 stycznia 2010; 12:30

Mężczyźni

Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinał

Round Robin

Sesja 1. 
16 stycznia 2010; 12:30

Sesja 2. 
16 stycznia 2010; 17:00

Sesja 3. 
16 stycznia 2010; 21:30

Sesja 4. 
17 stycznia 2010; 10:00

Sesja 5. 
17 stycznia 2010; 14:30

Sesja 6. 
17 stycznia 2010; 19:00

Sesja 7. 
18 stycznia 2010; 10:00

Sesja 8. 
18 stycznia 2010; 14:30

Sesja 9. 
18 stycznia 2010; 19:00

Sesja 10. 
19 stycznia 2010; 10:00

Sesja 11. 
19 stycznia 2010; 14:30

Sesja 12. 
19 stycznia 2010; 19:00

Sesja 13. 
20 stycznia 2010; 10:00

Sesja 14. 
20 stycznia 2010; 14:30

Sesja 15. 
20 stycznia 2010; 19:00

Sesja 16. 
21 stycznia 2010; 10:00

Sesja 17. 
21 stycznia 2010; 14:30

Sesja 18. 
21 stycznia 2010; 19:00

Sesja 19. 
22 stycznia 2010; 8:00

Sesja 20. 
22 stycznia 2010; 12:30

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw

2010 w curlingu
2010
2010 w Kanadzie
Sport w prowincji Quebec